Цилиакс (нем. Ciliax) — немецкая фамилия.

 Цилиакс, Август (1774—1839) — немецкий оперный певец и театральный актёр; тенор.
 Цилиакс, Отто (1891—1964) — немецкий адмирал.
  (1939—2016) — немецкий .